O nome Albuquerque Maranhão pode se referir a:

 Políticos brasileiros
 Afonso de Albuquerque Maranhão, presidente das províncias de Pernambuco e Paraíba no período imperial.
 Alberto Maranhão, presidente do Rio Grande do Norte de 1900 a 1904.
 André de Albuquerque Maranhão Júnior, presidente das províncias do Rio Grande do Norte e Paraíba no período imperial.
 Constantino Carneiro de Albuquerque Maranhão, diversas vezes deputado estadual em Pernambuco.
 Jarbas Maranhão, senador por Pernambuco de 1955 a 1960.
 Jerônimo de Albuquerque Maranhão, militar e político que lutou na expulsão dos franceses do Rio Grande do Norte no início do século XVII.
 João de Albuquerque Maranhão, que foi presidente da província da Paraíba em 1848.
 Lourenço Cavalcanti de Albuquerque Maranhão, primeiro e único barão de Atalaia, diversas vezes deputado provincial por Alagoas.
 Luís de Albuquerque Maranhão, senador pelo Paraná de 1927 a 1928.
 Ney de Albuquerque Maranhão, senador por Pernambuco de 1987 a 1994.
 Pedro de Albuquerque Maranhão, primeiro governador do Rio Grande do Norte, em 1889.

 Aeronauta brasileiro
 Augusto Severo de Albuquerque Maranhão

Desambiguação